Художники, братья Досси:
 Доссо Досси
 Батиста Досси